Osuna puede referirse a:

 la localidad española de Osuna, en la provincia de Sevilla.
 el nombre común de la planta Teucrium capitatum.
 el nombre común de la planta '''''Teucrium polium.